Гамза:

 Гамза — деревня в Николаевском сельсовете Светлогорского района Гомельской области Беларуси.
 Гамза, Геннадий Ефимович (род. 1944) — российский политический деятель.